Partito Comunista d'Albania – denominazione assunta dal 1941 al 1948 dal Partito del Lavoro d'Albania
Partito Comunista d'Albania – partito politico albanese fondato nel 1991